Anomalohimalaya — род клещей из семейства Ixodidae.

Распространение 
Палеоарктика, горные провинции на востоке Средней Азии и по периферии Центральной Азии: Тянь-Шань, Памир, Синьцзян, Тибет, Гималаи. Встречаются в лугово-степном и субальпийском поясах на скалах на высотах 1300—3800 м.

Описание 
Форма тела удлинённовальная (длина около 3 мм). Глаза отсутствуют на всех фазах развития.  в основании шестиугольная. Тазики передних ног (коксы I) по заднему краю несут латеральные и медиальные зубцы. На створках анального клапана 5 пар щетинок. У личинок 5 пар краевых вентральных щетинок.

Биология 
Облигатные эктопаразиты, питающиеся кровью позвоночных животных. Цикл развития трёххозяинный. Среди хозяев грызуны, серые хомячки Cricetulus и Скальные полёвки (Alticola).

Классификация 
Известно три вида:
  — Киргизия, Китай, Таджикистан (на Cricetulus migratorius, Alticola argentatus и Alticola sylvaticus)
  — Непал и Тибет (на грызунах Cricetulus kamensis и Alticola)
  — Таджикистан, Узбекистан (на грызунах Alticola argentatus)

Примечания

Литература 
 Колонин Г. В. Распространение иксодовых клещей. — : Наука, 1984. — 96 с.

Иксодовые клещи
Паукообразные Азии
Роды паукообразных